Les Aemilii Mamercini sont les membres d'une branche patricienne de la gens romaine Aemilia. Ils sont présents dès les débuts de la République, du  au  Le cognomen principal porté par les membres de cette branche se décline en Mamercinus et Mamercus.

 Mamercus Aemilius, fin 
 Lucius Aemilius Mamercinus, fils du précédent, consul en 484, 478 et 473 
 Caius Aemilius Mamercus, fils du précédent, peut-être dictateur ou interroi en 463 
 Tiberius Aemilius Mamercinus, frère du précédent, consul en 470 et 467 
 Tiberius Aemilius Mamercinus, fils du précédent
 Caius Aemilius Mamercinus, fils du précédent, tribun consulaire en 394 et 391 
 Marcus Aemilius Mamercus, grand-oncle du précédent
 Mamercus Aemilius Mamercinus, fils du précédent, tribun consulaire en 438 et dictateur en 437, 434 et 426 
 Manius Aemilius Mamercinus, fils du précédent, consul en 410 et tribun consulaire en 405, 403 et 401 
 Lucius Aemilius Mamercinus, frère du précédent, tribun consulaire en 391, 389, 387, 383, 382 et 380 
 Lucius Aemilius Mamercinus, fils du précédent, consul en 366 et 363 et maître de cavalerie en 368 et 352 
 Lucius Aemilius Mamercinus Privernas, fils du précédent, consul en 341 et 329 et dictateur en 335 et 316 
 → 
 Tiberius Aemilius Mamercinus, peut-être frère de Privernas, consul en 352 et 339